La Coupe des Pays-Bas féminine de volley-ball est organisée par la Fédération des Pays-Bas de volley-ball (Nederlandse Volleyball Bond - NeVoBo) et a été créée en 1973.

Généralités

Historique

Palmarès

Annexes

Articles connexes 
 Championnat des Pays-Bas de volley-ball féminin
 Supercoupe des Pays-Bas de volley-ball féminin
 Coupe des Pays-Bas de volley-ball masculin

Liens externes 
 Site officiel de la fédération

Compétition de volley-ball aux Pays-Bas